Frédéric IX est le nom dynastique de 2 souverains :
 Frédéric IX de Danemark (1899-1972), roi du Danemark de 1947 à sa mort
 Frédéric IX de Hohenzollern, dit Le Prince noir, mort en 1379